tube (fietsband), een bepaald soort fietsband gebruikt in de wielersport;
 endotracheale tube, een beademingsbuis die in de luchtpijp (trachea) ingebracht wordt tijdens algehele anesthesie of op een intensive care;
 tube (verpakking), een omhulsel gevuld met een bepaalde halfvloeibare stof zoals tandpasta of vulmiddel;
 YouTube,een website om video's te bekijken en te delen
 De populaire benaming voor de Metro van Londen